Plićak ili brod - mjesto male dubine mora, rijeke potoka ili jezera koja se mogu prijeći gaženjem
 Gaz (brod) - dubina do koje je plovilo uronjeno u vodeno tijelo

Hrvatska:
 Gaz (otok), otok